Märzke ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Catrin Märzke (* 1985), deutsche Schauspielerin und Sängerin, siehe Anne-Catrin Wahls
 Eckart Märzke (* 1952), deutscher Fußballspieler und -trainer